Ю́рий Ма́рксович Коротко́в (род. 10 июня 1955, Печора, Республика Коми) — советский и российский детский писатель, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
В 1980 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, где его наставником был Лев Ошанин, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская С. Лунгина), где он учился у В. Фрида. Печатался в различных журналах: «Простор», «Юность», «Литературная учёба», «Костер», «Парус» и др.

В 1988 году по его сценариям были сняты два фильма — «Абориген» и «Публикация». Затем последовали драма «Авария, дочь мента» (1989) и приключенческая картина «Волкодав» (1991). В 1990 году по сценарию Юрия Короткова, Валерия Фрида и Джеймса Брабазона режиссёр А. Митта поставил фильм «Затерянный в Сибири», номинировавшийся на «Золотой глобус» и «Нику». Среди других фильмов по киноповестям Короткова: «Американка», «Дикая любовь», «Женская собственность», «Кармен», «Попса». Как соавтор сценария он также участвовал в создании картин «Страна глухих», «Ехали два шофёра». В 1992 году по своему сценарию «Виллисы» он поставил картину «Танцующие призраки».

За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» удостоен кинопремии «Золотой орёл» за 2009 год.

Ведёт сценарную мастерскую в Академии коммуникаций Wordshop.

Библиография 

 «Мадемуазель Виктория» (1981)
 «Авоська для земного шара» (1984)
 «Гости на Большом Оленьем» (1985)
 «Пролетающий мимо» (1985)
 «Абориген» (1989)
 «Авария» (1991)
 «Карточный домик» (1992)
 «Виллисы» (1989, журнал "Парус")
 «Авария, дочь мента» (1993)
 «Седой» (1993)
 «Абрекъ» (1994)
 «Мусорщик» (1996) (на авторство этой повести претендует и И. И. Охлобыстин)
 «Спас Ярое Око» (1996)
 «Дикая любовь» (1996)
 «Американка» (1996)
 «Попса» (2002)
 «Подвиг» (совм. с В. Тодоровским; 2002).
 «9 рота» 
 «9 рота. Прощание славян»
 «9 рота. Дембельский альбом»
 «9 рота. Ангел Лютый» (2006)
 «Охотники за иконами»
 «Головная боль»

Фильмография

Сценарист 

 1988 — Абориген
 1988 — Публикация
 1989 — Авария — дочь мента
 1991 — Волкодав
 1991 — Затерянный в Сибири
 1992 — Танцующие призраки
 1993 — Дикая любовь
 1997 — Американка
 1998 — Женская собственность
 1998 — Сибирский спас
 1998 — Страна глухих
 2001 — Мусорщик
 2001 — Ехали два шофёра
 2002 — Виллисы (повесть)
 2003 — Медовый месяц
 2003 — Кармен
 2005 — 9 рота
 2005 — Попса
 2005 — Небесная жизнь
 2005 — Охотники за иконами (повесть)
 2005 — От 180 и выше
 2008 — Последний забой
 2008 — Стиляги
 2010 — Побег (главный автор)
 2010 — Ангелы
 2011 — Любовь-морковь 3
 2011 — Пять невест
 2011 — Моя безумная семья!
 2012 — Стальная бабочка
 2012 — ЧС. Чрезвычайная ситуация
 2013 — Истребители
 2013 — Однажды 
 2014 — Поддубный
 2014 — Охотники за головами (идея)
 2015 — А зори здесь тихие
 2015 — Невидимки
 2016 — Чистое искусство
 2017 — Приключения чокнутого профессора
 2017 — Волшебники

Режиссёр 
 1992 — Танцующие призраки

Актёр 
 1989 — Авария — дочь мента — эпизод

Награды 

 2014 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большие заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность
 1998 — кинофестиваль российских фильмов в Онфлёре — приз за лучший сценарий («Страна глухих»)
 	2006 — 	кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге — приз за лучший сценарий («Последний забой»)
 2006 — номинация на премию «Золотой орёл» за лучший сценарий («9 рота»)
 2010 — премия «Золотой орёл» за лучший сценарий («Стиляги»)

Примечания

Ссылки 
 
 Юрий Коротков в Энциклопедии отечественного кино
 
 
 

 
Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Сценаристы СССР
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели России XXI века
Персоналии:Печора
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров